

Sigle 
 Home Box Office – emittente televisiva statunitense

Codici 
 HBO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto municipale di Humboldt (Stati Uniti)
 hbo – codice ISO 639-3 della lingua ebraica antica